Нагаевский — фамилия. Известные носители:

 Нагаевский, Артём Сергеевич (род. 1983) — украинский предприниматель, политик. Народный депутат Украины IX созыва.
 Нагаевский, Игорь Дмитриевич (1927—1996) — советский государственный деятель.